A. Enggaard er et dansk firmanavn og familienavn:
 A. Enggaard A/S - dansk familieejet entreprenørvirksomhed opkaldt efter stifteren Asger Enggaard (senior).
 A. Enggaard Holding A/S - dansk familieejet holdingselskab opkaldt efter Asger Enggaard (senior).
 Asger Enggard (senior)
 Asger Enggard (junior)